

Patronyme

 François Andriot (avant 1655 - après 1704)ḳ, graveur français ;
 Josette Andriot (1886-1942), actrice française ;
 Lucien Andriot  (1892-1979), directeur de la photographie français ;
 Colette Andriot (1941-), poétesse française.